Коулман, Джерри ():
 Коулман, Джерри (1924—2014) — американский профессиональный бейсболист.
 Коулман, Джерри (?—?) — баскетболист колледжа (1990–1990) Вальпараисо.
  (род. 1936) — радио диск-жокей.